KDB steht als Abkürzung für:

 Kamitet dziaržaŭnaj biaspieki (Камітэт дзяржаўнай бяспекі Рэспублікі Беларусь), siehe KGB (Belarus)
 Kapal Diraja Brunei, Präfix für Schiffe der Royal Brunei Navy
 Korea Development Bank, südkoreanische Entwicklungsbank
 Kristall-Drehbasisgerät, siehe Gruppenhorchgerät #Kristall-Drehbasisgerät
 Küche, Diele, Bad, siehe Liste der Abkürzungen in Wohnungsanzeigen
 Kunststoffdichtungsbahn, beim Tunnelbau gegen Wassereinbruch

KdB steht für:
 Kaufhaus des Bundes, elektronische Bestellplattform der Behörden in Deutschland
 Kluft der Beschwörer, Teil eines Computerspiels, siehe League of Legends #Kluft der Beschwörer
 Konzeption der Bundeswehr, siehe Heer (Bundeswehr)#Auftrag und Aufgaben

Abkürzung